Eros puede referirse en:
 En la mitología griega, Eros es el dios del amor.
 En psicología, Eros es un arquetipo de conducta amatoria.
 En astronomía, Eros es el asteroide número 433.
 En geografía, Eros es una localidad del estado estadounidense de Luisiana.
 Eros (Starfox) es también un personaje de ficción de Marvel Comics.
 El cantante italiano Eros Ramazzotti.
 El álbum Eros de Eros Ramazzotti.
 El álbum Eros de Deftones.
 El programa pornográfico Eros, emitido en la ya desaparecida cadena de televisión Localia.
 La película Eros del año 2004.